Serenade steht für:

Musik:
 Serenade, Abendmusik, suitenartige Folge von Instrumentalstücken
 Serenade (Strauss), Komposition für Bläser von Richard Strauss
 1. Serenade (Brahms), Orchesterwerk von Johannes Brahms
 2. Serenade (Brahms), Orchesterwerk von Johannes Brahms
 Bestandteil des Großen Zapfenstreichs, siehe Großer Zapfenstreich

Weitere:
 Serenade (1937), deutscher Spielfilm von Willi Forst
 Serenade (1940), französischer Spielfilm von Jean Boyer 
 Serenade (Schiff), Kreuzfahrtschiff

Siehe auch:

 Serenades
 Serenada